Il singolare del torneo di tennis London Hard Court Championships 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Françoise Dürr 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)
 Billie Jean King (secondo turno)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Assente

 Evonne Goolagong (secondo turno)
 Virginia Wade (semifinali)
 Françoise Dürr (finale)
 Julie Heldman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

London Hard Court Championships 1971